Les élections municipales de 2020 en Guadeloupe étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Anse-Bertrand 
 Maire sortant : Édouard Delta (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Baie-Mahault 
 Maire sortant : Hélène Molia-Polifonte (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Baillif 
 Maire sortant : Marie-Yveline Théobald (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Basse-Terre 
 Maire sortant : Marie-Luce Penchard (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Bouillante 
 Maire sortant : Thierry Abelli (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Capesterre-Belle-Eau 
 Maire sortant : Joël Beaugendre (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Capesterre-de-Marie-Galante 
 Maire sortant : Jean-Claude Maes (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Deshaies 
 Maire sortant : Jeanny Marc (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Gourbeyre 
 Maire sortant : Luc Adémar (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Goyave 

 Maire sortant : Ferdy Louisy (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Grand-Bourg 
 Maire sortant : Maryse Etzol (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

La Désirade 
 Maire sortant : Jean-Claude Pioche (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Lamentin 
 Maire sortant : Jocelyn Sapotille (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Gosier 
 Maire sortant : Jean-Pierre Dupont (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Moule 
 Maire sortant : Gabrielle Louis-Carabin (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Abymes 
 Maire sortant : Éric Jalton (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Morne-à-l'Eau 
 Maire sortant : Philipson Francfort (DVG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Petit-Bourg 
 Maire sortant : Guy Losbar (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Petit-Canal 
 Maire sortant : Blaise Mornal (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Pointe-à-Pitre 
 Maire sortant : Josiane Gatibelza (PPDG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Pointe-Noire 
 Maire sortant : Christian Jean-Charles (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Port-Louis 
 Maire sortant : Victor Arthein (PCG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Claude 
 Maire sortant : Élie Califer (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-François 
 Maire sortant : Laurent Bernier (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Louis 
 Maire sortant : Jacques Cornano (DVG) ne se représente pas.
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Anne 
 Maire sortant : Christian Baptiste (PPDG)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Rose 
 Maire sortant : Claudine Gabriel (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Terre-de-Bas 
 Maire sortant : Emmanuel Duval (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Terre-de-Haut 
 Maire sortant : Louly Bonbon (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Trois-Rivières 
 Maire sortant : Jean-Louis Francisque (GUSR)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Vieux-Fort 
 Maire sortant : Rolland Plantier (FGPS)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Vieux-Habitants 
 Maire sortant : Aramis Arbau (DVD)
  à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
  à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Guadeloupe
 Politique en Guadeloupe

Guadeloupe
Municipales, 2020